Maxmilián Ondřej markrabě bádenský (německy Maximilian Andreas Markgraf von Baden, zvaný též jen Max von Baden; 3. července 1933, Salem, Německo – 29. prosince 2022 tamtéž) byl německý šlechtic a podnikatel, od roku 1963 hlava bádenské dynastie.

Život 
Jeho plné jméno jako hlavy rodu znělo Maxmilián Ondřej Bedřich Gustav Arnošt August Bernard markrabě bádenský, vévoda z Zähringenu.

Max Bádenský se narodil jako syn markraběte Bertholda Bádenského a princezny Teodory Řecké a Dánské. Skrze svou matku byl nejstarším synovcem britské královny Alžběty II. a prince Filipa, a byl tak přímým bratrancem Karla III. Britského. Po absolvování studia vykonal povinnou vojenskou službu v Bundeswehru jako důstojník-čekatel. Měl hodnost plukovníka v záloze.

Soukromý život 

Od 30. září 1966 byl Max Bádenský ženatý s Valerií Rakousko-Toskánskou (* 23. května 1941), dcerou arcivévody Huberta Salvátora (1894–1971) a Rosemary ze Salm-Salmu. Valerie je vnučkou arcivévody Františka Salvátora Toskánského z císařsko-královské panovnické dynastie Habsbursko-lotrinské. Spolu měli jednu dceru a tři syny.

V září 2022 se pro pokročilý věk již nezúčastnil pohřbu své tety Alžběty II., zastoupila ho jeho žena a syn Bernard s manželkou. Zemřel 29. prosince 2022 ve svém sídle v Salemu, formální titul bádenského markraběte a funkci hlavy rodu Zähringen po něm převzal nejstarší syn Bernard.

Potomci 

 Marie Louise (* 3. 7. 1969), provdána 1999 za Richarda Bakera, 1 dcera
 Bernard, markrabě bádenský (* 27. 5. 1970), ženatý od 2001 se Stephanií Kaulovou (sňatek uznán jako dynastický), 3 synové
 Leopold (* 1. 10. 1971)
 Michael (* 11. 3. 1976), ženatý od 2015 s Christinou Höhne

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Literatura o Maxmiliánovi markraběti bádenském v Landesbibliographie Baden-Württemberg
 Rüdiger Bäßler: Das Schloss muss weg. In: Die Zeit 47/2007 z 15. listopadu 2007 (Elektronická verze na ZEIT online)
 Domovská stránka markraběte bádenského

Maxmilián Ondřej
Maxmilián Ondřej
Zähringenové
Němci
Narození v roce 1933
Narození 3. července
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí 29. prosince
Muži